El nombre Cesar ha sido usado por tres ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 1984 - Tormenta tropical Cesar
 1990 - Tormenta tropical Cesar
 1996 - Huracán Cesar

El nombre Cesar fue retirado después de la temporada de 1996, y fue remplazado por Cristobal en la temporada 2002.